Рио Секо 2. Сексион има више значења:

 Рио Секо 2. Сексион, Норте 10 (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Рио Секо 2. Сексион, Сантијагито (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику